Tiuleni, del ruso тюлени (тюлений, тюленьи), que significa focas ([isla] de focas, [islas] de focas), puede referirse a:

 Isla Tiuleni, una isla en el mar de Ojotsk. Pertenece al óblast de Sajalín de la Federación Rusa.
 Isla Tiuleni (Mar Caspio), una isla en el mar Caspio. Pertenece a la República de Daguestán de la Federación Rusa.
 Islas Tiuleni, un archipiélago en el mar Caspio. Pertenece a la provincia de Mangystau en Kazajistán.